Балыкса — топоним в России:
 Балыкса — село в Красногорском районе Алтайского края.
 Балыкса — село в Аскизском районе Хакасии.
 Балыкса — горная река на северо-западном склоне Абаканского хребта, левый приток реки Томь.